Лицман (Литцман, Литцманн),  — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Лицман, Карл (1850—1936) — немецкий генерал, участник Первой мировой войны.
 Литцман, Карл Зигмунд (1893-?) — деятель нацистского режима.
 Лицман, Яаков (род. 1948) — израильский государственный, политический и религиозный деятель.
 Лицман, Николай Дмитриевич (1954—2002) — педагог, именем которого названа гимназия в Тобольске.

Ссылки